Кержа́к (от названия реки Керженец):

 Кержаки — этнографическая группа старообрядцев.
 Кержак (снегоболотоход)

См. также 
 Кержаков